Martin Thomsen ist der Name folgender Personen:

* Martin Thomsen (Mediziner) (1902–1978), deutscher Chirurg und Missionsarzt
 Martin Thomsen (Schiedsrichter) (* 1985), deutscher Fußballschiedsrichter